Stuifbrand (tarwe)
 Stuifbrand (gerst)
 Stuifbrand (haver)